Cumbitara kan syfta på:

Colombia 

 Cumbitara (kommun), Nariño, 
 Cumbitara (ort), Nariño,